Villahermosa può essere

Villahermosa, comune della Spagna
Villahermosa del Campo, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Aragona.
Villahermosa del Río, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma Valenciana.
Villahermosa, città del Messico
Villahermosa, città della Colombia
Villahermosa, fiume della Spagna
Villahermosa, casa discografica italiana